
Улица У́лброкас () — улица в Видземском предместье города Риги, в микрорайонах Плявниеки и Дрейлини. Начинается от перекрёстка улицы Бралю Каудзишу с улицей Ясмуйжас, проходит в северо-восточном направлении и заканчивается у пересечения с улицей Бикерниеку, продолжаясь далее как улица Сергея Эйзенштейна.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие, по две полосы движения в каждом направлении. По улице курсируют автобусы и микроавтобусы нескольких маршрутов.

История 
Улица Улброкас была проложена в 1978 году под названием улица Карла Петерсона (). В 1988 году название изменили на улица Фрициса Розиня (), а в 1991 году улица получила нынешнее наименование, которое с тех пор не изменялось.

Первоначально проходила в пределах Плявниеков; продолжение улицы в новом районе Дрейлини было сооружено в 2000-е годы.

Прилегающие улицы 
Улица Улброкас пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Плявниеков
Улицы района Дрейлини